Чемпіонат Угорщини з футболу 1917-18 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона втретє поспіль здобув МТК.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1917-18
Угорщина
Угорщина
1917 в угорському спорті
1918 в угорському спорті